Sunfeast Open 2005 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на хардовых кортах в зале.

Турнир-2005 является дебютным, проводящимся в рамках данного соревнования. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили с 19 по 25 сентября 2005 года. Турнир входил в небольшую серию соревнований WTA в Восточной Азии в период после US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анастасия Мыскина (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анастасия Мыскина выигрывает 1й в сезоне и 10й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 Анастасия Мыскина выигрывает свой последний титул в карьере.
 Каролина Шпрем уступает все свой три финала на соревнованиях тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Анастасия Мыскина выигрывает свой 1й турнир в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Елена Лиховцева выигрывает свой 4й турнир в году и 24й за карьеру.

Ссылки

См. также 
 Sunfeast Open
 WTA Тур 2005
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Индия
Теннис
Сентябрь 2005 года
2005